Oranjemund (stad), een stad in Namibië
Oranjemund (kiesdistrict), het gelijknamige kiesdistrict met zetel in bovengenoemde stad